BLO peut désigner :
 , une compagnie d'opéra américaine ;
 , un aéroport en Islande.

Code